Contea di Lee o Lee County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Lee – Alabama
 Contea di Lee – Arkansas
 Contea di Lee – Carolina del Nord
 Contea di Lee – Carolina del Sud
 Contea di Lee – Florida
 Contea di Lee – Georgia
 Contea di Lee – Illinois
 Contea di Lee – Iowa
 Contea di Lee – Kentucky
 Contea di Lee – Mississippi
 Contea di Lee – Texas
 Contea di Lee – Virginia